Ralf en allemand et néerlandais est l'équivalent du français  :

 Ralf de Souza Teles dit Ralf (né en 1984), footballeur international brésilien ;
 Ralf Krewinkel, politicien néerlandais ;
 Ralf Mackenbach, dit Ralf, chanteur néerlandais gagnant du Concours Eurovision de la chanson junior 2009 ;
 Ralf Schumacher, coureur automobile allemand.

Voir aussi 
 , équivalent anglais
 , équivalent français
 , équivalent portugais
 Raúl, équivalent espagnol